In Old Kentucky (1909), een dramafilm onder regie van D.W. Griffith
In Old Kentucky (1919), een dramafilm onder regie van Marshall Neilan
In Old Kentucky (1927), een dramafilm onder regie van John M. Stahl
In Old Kentucky (1935), een filmkomedie onder regie van George Marshall